Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2020 war ein Snookerturnier, das vom 17. bis 19. März 2020 im Salgados Palace Hotel im portugiesischen Albufeira stattfand. Die 29. Auflage der Kontinentalmeisterschaft der Amateure wurde vom europäischen Snookerverband European Billiards and Snooker Association zusammen mit der Federação Portuguesa de Bilhar (FPB) veranstaltet.

Vier Spieler aus dem deutschsprachigen Raum nahmen teil. Während der Schweizer Alain Vergère und der amtierende deutsche Vizemeister Robin Otto die Gruppenrunde nicht überstanden, kam Michael Schnabel unter die Letzten 32 und Richard Wienold ins Achtelfinale. Schnabel und Wienold hatten 2018 bzw. 2017 die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Sieger wurde der Waliser Andrew Pagett. Er besiegte im Endspiel den Finnen Heikki Niva mit 5:2. Pagett hatte schon 2003 erstmals im Finale gestanden und war anschließend Profi geworden. 2015 hatte er seinen Profistatus verloren. Durch den Sieg qualifizierte sich der 37-Jährige für zwei weitere Jahre auf der Snooker Main Tour.

Gruppenphase 
59 Spieler aus 20 Ländern hatten für das Turnier gemeldet, das waren 11 Teilnehmer weniger als im Vorjahr. Sie wurden in 14 Gruppen zu je 4 Spielern und eine Dreiergruppe aufgeteilt. In den Gruppen spielte jeder gegen jeden um die Platzierungen. Die Spieler auf Platz 1 und 2 in jeder Gruppe kamen weiter in die Finalrunde.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-Modus ausgespielt. 30 Spieler hatten sich über die Gruppenphase qualifiziert, 28 davon traten in Runde 1 in 14 Ausscheidungsspielen an. Die beiden besten Spieler der Gruppenphase kamen direkt weiter in Runde 2.

Finale 
Für Andrew Pagett war es das zweite Finale der Amateureuropameisterschaft. 17 Jahre zuvor hatte er gegen seinen Landsmann David John verloren. Zwei weitere Male kam er bis ins Halbfinale. Für Heikki Niva, mit 27 Jahren 10 Jahre jünger als der Waliser, war es die fünfte Teilnahme seit 2014 und sein erstes Finale, nachdem er 2018 schon einmal ins Viertelfinale gekommen war. Pagett, der auch die Erfahrung von 7 Profijahren mitbrachte, war der Favorit, aber es war der Finne, der mit 1:0 in Führung ging. Obwohl er mit 9 Breaks mit mehr als 50 Punkten im Turnierverlauf einer der besten Spieler gewesen war, gelang ihm im Finale kein hohes Break. Und da auch Pagett nicht hoch punktete, wurde es ein umkämpftes Match. Die nächsten beiden Frames gingen deutlich an den Waliser, der aber jedes Mal mehrere Anläufe benötigte. Der vierte Frame war schon richtungsweisend: 54 Punkte brachte Niva nicht über die Ziellinie und Pagett ging nach einem knappen 61:54 mit 3:1 in Führung. Im nächsten Frame wehrte sich der Finne gegen die Niederlage, doch das 4:1 war die Vorentscheidung. Zwar verkürzte der Finne noch einmal, aber im umkämpften 7. Frame behielt erneut Pagett die Oberhand und vollendete zum 5:2-Sieg.

Century-Breaks 
Drei Spielern gelang jeweils ein Break mit mehr als 100 Punkten, wobei Finalist Heikki Niva und Ex-Profi Rory McLeod jeweils 125 Punkte am Stück erzielten. Turniersieger Andrew Pagett verpasste ein Century-Break um einen Punkt, seine 99 Punkte waren das vierthöchste Break im Turnier.

Quellen

Weblinks 
 European Snooker Championship Men → Portugal - Albufeira 2020 (Ergebnisse)
 Snooker: EBSA - Albufeira/Portugal 2020 – YouTube-Videokanal

2020
Europameisterschaft
Billardturnier in Albufeira